Kasteel van Horst (België), een kasteel in Sint-Pieters-Rode, Holsbeek (Vlaams-Brabant)
 Huys ter Horst, een kasteelruïne in Horst (Limburg)